Le championnat de Hongrie de water-polo féminin,
 Le championnat de Hongrie de water-polo masculin.

Voir aussi 
 Le water-polo en Hongrie.